Placówka Straży Celnej „Brzeźno” (Brzeźno)
 Placówka Straży Celnej „Brzeźno” (Czarnków)